Національна ліга В 2003—2004 — 57-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Біль.

Підсумкова таблиця

Плей-оф

Чвертьфінали 
Біль - Кур 4:1 (4:2; 3:2 ОТ; 4:5 Б; 5:3; 4:3 ОТ)
Ажуа - Тургау 4:2 (4:3; 4:1; 3:7; 5:3; 1:3; 6:3)
Сьєр - Вісп 4:0 (2:1 Б; 5:0; 2:1; 5:4 ОТ) 
Ольтен - ГСК Лайонс 4:2 (2:3 ОТ; 3:1; 3:2 ОТ; 1:2; 4:3 ОТ; 5:0)

Півфінали 
Біль - Ажуа 4:1 (5:1; 4:1; 2:3; 5:2; 10:2)
Сьєр - Ольтен 4:2 (2:0; 3:0; 4:1; 2:3; 2:3; 4:1)

Фінал 
 Біль - Сьєр  3:2 (3:1; 2:4; 5:1; 0:3; 4:3 ОТ)

Джерела 
 Сезон 2004   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2003 у швейцарському спорті
2004 у швейцарському спорті